Жан Абси́ль (,  — , ) — бельгийский композитор.
Член Королевской академии наук и изящных искусств Бельгии.

Биография 
С 1913 года обучался в Королевской консерватории Брюсселя, в том числе в составе группы Поля Жильсона. В 1922 получил за свои работы Римскую премию, в 1934 премию Рубенса. С 1930 работал преподавателем в Королевской консерватории Брюсселя. Возглавлял Академию музыки в Эттербеке, которая ныне носит его имя.

Работы 
 1939 — Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Примечания

Ссылки 
 Биография Жана Абсиля

Композиторы Бельгии
Оперные композиторы Бельгии
Балетные композиторы Бельгии XX века
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии